Селен может означать:

 Селен — химический элемент 16-й группы, 4-го периода в периодической системе, обозначается символом Se.
 Селен, Фритьоф (1892—1975) — норвежский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1912 года.
 Селен, Ян (1938—2019) — нидерландский футболист, выступал на позиции нападающего и правого вингера.
 Селен Озтюрк (род. 1980) — турецкая актриса театра и кино.